Csound — язык программирования для работы со звуком. Программа-компилятор Csound написана на языке C и распространяется под лицензией GNU LGPL. Создатель — Барри Веркоу (Barry Vercoe), сотрудник Массачусетского технологического института и композитор.

Основные области применения Csound — синтез звука и обработка звуковых сигналов. Благодаря открытости исходных кодов программа портирована на большое количество платформ, в том числе Microsoft Windows и GNU/Linux.

По языку программирования Csound с периодичностью в два года проходит специализированная международная конференция. Первая International Csound Conference проходила в Ганновере (Германия) в 2011 году, вторая — в Музыкальном колледже Беркли (Бостон, США) в 2013. Третья конференция прошла в России, в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Четвертая конференция состоялась в Монтевидео, Уругвай осенью 2017 года.

См. также 
 «Musical Objects for Squeak» — довольно большая экосистема программных инструментов и представлений для музыкальной композиции на языке программирования Smalltalk.

Литература 
 Батов С. Музыка по e-mail (записки мечтателя) // «Компьютерра». 1998. № 49-50.
 The Csound Book: Perspectives in Software Synthesis, Sound Design, Signal Processing, and Programming. The MIT Press, 2000. 782 p. ISBN 978-0262522618.

Примечания

Ссылки 
 cSounds.com — официальная страница
 
 Csound — язык программирования звука и музыкальный инструмент

Электронная музыка
Предметно-ориентированные языки программирования
Свободные компиляторы и интерпретаторы
Свободное звуковое программное обеспечение